Angelo Schininà – giocatore di calcio a 5 italiano
Giuseppe Schininà di Sant'Elia – politico italiano
Maria Schininà – religiosa italiana